

Aziende
Ford – azienda automobilistica statunitense
Ford Models – agenzia di moda statunitense

Persone

Geografia

Ford – località di Argyll e Bute
Ford – parrocchia civile del Northumberland
Ford – parrocchia civile dello Shropshire
Ford – parrocchia civile del West Sussex

Ford – città della Contea di Ford, Kansas
Ford – città della Contea di Taylor, Wisconsin

Altro
13852 Ford – asteroide del sistema solare
Aiden Ford – personaggio di Stargate Atlantis
Alan Ford – personaggio dei fumetti
Classe Gerald R. Ford – classe di portaerei della marina militare degli Stati Uniti
Algoritmo di Ford-Fulkerson – algoritmo impiegato in informatica
Ford Prefect – personaggio della serie Guida galattica per gli autostoppisti